El Pueblito bezeichnet:

 Pueblito (Kolumbien), eine verlassene Stadt in Kolumbien
 El Pueblito (Catamarca), Ort in Argentinien
 El Pueblito (Colón), Ort in Argentinien (Provinz Córdoba)
 El Pueblito (San Javier), Ort in Argentinien (Provinz Córdoba)
 ehemals die argentinische Stadt Villa Ángela

 El Pueblito (Querétaro), Ort in Mexiko